Дурнев — русская фамилия. Известные носители:
 Дурнев, Андрей Дмитриевич (род. 1955) — советский и российский токсиколог.
 Дурнев, Виктор Васильевич (род. 1961) — советский тяжелоатлет.
 Дурнев, Евгений Евгеньевич (род. 1972) — советский и российский футболист.